De Ronde van Italië voor vrouwen 1996 (Italiaans: Giro d'Italia Donne 1996) werd verreden van dinsdag 25 juni tot en met zaterdag 6 juli in Italië. Het was de zevende editie van de rittenkoers, die van de UCI de classificatie categorie 2.1 had meegekregen. De ronde telde dertien etappes. Titelverdedigster was de Italiaanse Fabiana Luperini, die ook ditmaal de ronde op haar naam wist te schrijven. Ze veroverde de roze trui in de eerste etappe en stond deze vervolgens niet meer af.

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe (A)

7e etappe (B)

8e etappe

9e etappe

10e etappe

11e etappe

12e etappe

Eindklassementen

Meerdaagse wielerwedstrijd in 1996
1996